Рафаел Надал је трећи пут освојио турнир. У финалу је победио Хуана Мартина дел Потра резултатом 4:6, 6:3, 6:4.

Носиоци 

  Новак Ђоковић (полуфинале)
  Роџер Федерер (четвртфинале)
  Енди Мари (четвртфинале)
  Давид Ферер (друго коло)
  '''Рафаел Надал (победник)
  Томаш Бердих (полуфинале)  Хуан Мартин дел Потро (финалиста)
  Жо-Вилфрид Цонга (четвртфинале) 
  Јанко Типсаревић (друго коло)
  Ришар Гаске (четврто коло)
  Николас Алмагро (треће коло)
  Марин Чилић (треће коло)
  Жил Симон (четврто коло)
  Хуан Монако (друго коло)
  Џон Изнер (друго коло)
  Кеј Нишикори ''(треће коло)

<li> Милош Раонић (четврто коло)
<li> Станислас Вавринка (четврто коло)
<li> Томи Хас (четврто коло)
<li> Андреас Сепи (треће коло)
<li> Филип Колшрајбер (друго коло)
<li> Александар Долгополов (друго коло)
<li> Сем Квери (четврто коло)
<li> Јежи Јанович (треће коло)
<li> Жереми Шарди (друго коло)
<li> Мартин Клижан (друго коло)
<li> Флоријан Мајер (треће коло)
<li> Жилијен Бенето (друго коло)
<li> Фернандо Вердаско (друго коло)
<li> Михаил Јужни (друго коло)
<li> Григор Димитров (треће коло) 
<li> Марди Фиш (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

 
Отворено првенство Индијан Велса 2013.
Отворено првенство Индијан Велса – мушкарци појединачно